Grigio – colore
 Grigio – manto equino
 Grigio – nella teoria del complotto sugli UFO, una razza aliena
 Grigio – film del 1958 diretto da Ermanno Olmi
 Grigio – album dei Quintorigo del 2000

Persone
Agnese Grigio – ex atleta paralimpica italiana
Emanuela Grigio – ex atleta paralimpica italiana